John Abercrombie kan syfta på:

* John Abercrombie (1772–1817), brittisk general
 John Abercrombie (1780–1844), skotsk läkare och filosof
 John Abercrombie (1944–2017), amerikansk gitarrist
 John Joseph Abercrombie (1798/1802–1877), amerikansk brigadgeneral
 John William Abercrombie (1866–1940), amerikansk jurist och politiker